Set steht für:

 Mengeneinheit (Satz), siehe Anzahl
 in der Informatik eine Datenstruktur, siehe Menge (Datenstruktur)
 in der Mathematik für die Kategorie der Mengen (set ist das engl. Wort für Menge)
 Filmset als Kurzform
 eine spezielle Hand beim Pokern, siehe Hand (Poker)#Drilling
 Produktkategorien im Marketing
 Kurzform für engl. drum set, Schlagzeug
 Set (Spiel), ein Kartenspiel 
 Set (Bibel), dritter Sohn Adams im Tanach  
 Set und Setting, Befindlichkeit vor dem Drogenkonsum
 Seth (ägyptische Mythologie), ägyptischer Gott
 Setlist, Abfolge der Musikstücke bei einem Konzert 
 im Sport ein Satz (Sport)
 Tischset

SET steht als Abkürzung für:

 Secure Electronic Transaction, Sicherheitsprotokoll für den elektronischen Zahlungsverkehr 
 SET (Band), ehemalige Rockband aus Leipzig
 Single Electron Transistor, siehe Einzelelektronentransistor
 Single Electron Transfer, siehe Einelektronenübertragung
 Single Engine Turbine, einmotorige turbinengetriebene Leichtflugzeuge, siehe Leichtflugzeug #SET
 Single Event Transient, siehe Single Event Effect
 Societatea Pentru Exploatări Tehnice, ehemaliger rumänischer Flugzeughersteller
 Spezialeinsatztrupp, Gruppe der GSG 9 
 Stiftung zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen
 Stock Exchange of Thailand, Börse Thailands
 Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), Plan der EU zur Entwicklung von kohlenstoffarmen Technologien
 Sony Entertainment Television, ein deutschsprachiger Pay-TV-Sender
 SET Index, thailändischer Aktienindex
 Signalentdeckungstheorie
 Security Event Token

SE-T steht für:

 , schwedische Provinz nach ISO 3166-2

Siehe auch:

 Seth
 SET Schiffbau- u. Entwicklungsgesellschaft Tangermünde, Werft in Tangermünde

Abkürzung